Море́йра () — власна назва.

Особи 
 Поль Морейра — французький журналіст, кінорежисер-документаліст.

Спортсмени 
 Артур Філіпе Бернардес Морейра — португальський футболіст.
 Делфін Морейра — бразильський державний діяч.
 Жеан Рафаел Вандерлей Морейра — бразильський футболіст.
 Жозе Морейра — португальський футболіст.
 Жонатан Сісеро Морейра — бразильський футболіст.
 Жуліо Сезар Мендеш Морейра — бразильський футболіст.
 Леонель Морейра — костариканський футболіст.
 Педру Мануел да Сілва Морейра — португальський футболіст.
 Роналду ді Ассіс Морейра — бразильський футболіст.
 Хорхе Морейра — парагвайський футболіст.

Топонім

Делфін-Морейра — муніципалітет.

Моррейра — парафія.
 Морейра-де-Конегуш — парафія.
 Морейра-ду-Каштелу — парафія.
 Морейра-ду-Рей — парафія.

Португальські прізвища